Ниццола () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Ниццола, Гарибальдо (1927–2012) — итальянский борец, сын Марчелло Ниццолы.
 Ниццола, Марчелло (1900–1947) — итальянский борец, отец Гарибальдо Ниццолы.